Al-Kalbi puede hacer referencia a:

Anbasa ibn Suhaym al-Kalbi, que fue valí (gobernador) de Al-Ándalus del 722 al 726.
Yahya ibn Salama al-Kalbi, que fue valí de Al-Ándalus (726-728).
Hisham Ibn al-Kalbi, historiador árabe (737-819).